Hua (华), een Han-Chinese achternaam
Hua (花), een Han-Chinese achternaam
Huaxia
Huaxian (Henan)
Huaxian (Shaanxi)
Hua (volk)
Hua (taal), de taal die door dit volk gesproken wordt
Het Utrechts Archief, archiefinstelling in de stad Utrecht
Hua (rivier), een rivier in Ghana
Hua (geslacht), een slakkengeslacht